Brynica steht für:

 Brynica (Wołczyn) (deutsch Brinitze; 1936–1945 Kiefernhain) Ort in der Gmina Wołczyn, Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Opole, Polen
 Brynica, Dorf in der Gmina Łubniany, Powiat Opolski, Woiwodschaft Opole, Polen, deutsch Brinnitz bzw. 1936–1945: Brünne
 Brynica (Fluss), Fluss in Polen